Wilhelm Henryk (książę Nassau-Usingen)
 Wilhelm Henryk (książę Saksonii-Eisenach)